Die Sheikha Al Saad Kuwait Open 2007 fanden vom 5. bis 11. April 2007 in Kuwait statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series Platinum. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Wertungskategorie Gold 35. Das Preisgeld betrug 58.500 US-Dollar.

Titelverteidiger bei den Herren war Hisham Mohd Ashour, der in diesem Jahr nach erfolgreicher Qualifikation in der ersten Runde ausschied. Das Endspiel bestritten der topgesetzte Amr Shabana und Ramy Ashour. Ashour gewann die Partie mit 11:5, 11:3 und 12:10. Bei den Damen gelang Nicol David die Titelverteidigung mit einem Finalsieg gegen Natalie Grinham. David besiegte Grinham mit 9:6, 10:8, 2:9 und 9:1.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Die Damenkonkurrenz umfasste 16 Spielerinnen, davon vier Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Bader Al Hussaini einen Startplatz im Hauptfeld der Herren.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2006/07
WSA World Tour 2006/07
2007